Юсуф — мужское имя арабского происхождения.

 Юсуф — 12-я сура Корана.
 Юсуф и Зулейха — литературно-фольклорный памятник многих народов Востока.

 Персоналии по имени
 Юсуф — пророк.
 Юсуф ибн Айюб (1138—1193) — Салах ад-Дин, султан Египта и Сирии.
 Юсуф Камиль-паша (1808—1876) — османский государственный деятель, садр-азем Османской империи.
 Юсуф Суфи — правитель Хорезма в 1380-е годы.
 Юсуф I ибн Исмаил — седьмой эмир Гранады.
 
 Юсуф III ан-Насир — эмир Гранады.
 Юсуф Баласагуни (около 1016 — 1077) — тюркский поэт и мыслитель.
 Юсуф-бий (? — 1554) — бий Ногайской Орды.
 Юсуф аль-Лакзи
 Юсуф ибн Ташфин
 Вантини, Жозеф (Joseph Vantini; 1807—1866) — французский военный, прозванный генерал Юсуф.

Фамилия
 Юсуф, Аббас (1942—2010) — премьер-министр Коморских островов (1998—1999).
 Юсуф, Исмаил (род. 1964) — египетский футболист и футбольный тренер.
 Мухаммед Юсуф (1914—1998) — афганский государственный деятель и учёный, премьер-министр Афганистана в 1963—1965 годах.
 Мохаммад Юсуф (1928—2004) — индонезийский военный и политический деятель, генерал.
 Юсуф, Мустаф (род. 1998) — сомалийский футболист.
 Юсуф, Саед (1895—1979) — индийский хоккеист на траве, олимпийский чемпион 1928 года.
 Юсуф, Сами (род. 1981) — британский певец, композитор, инструменталист.
 Юсуф, Мохаммед (1970—2009) — нигерийский террорист.

 Омар Юсуф — персонаж сказки Лагина «Старик Хоттабыч», брат Хоттабыча.

Кунья
 Абу Юсуф аль-Ансари — видный исламский законовед (факих), один из наиболее известных учеников Абу Ханифы.
 Абу Юсуф Якуб аль-Мансур — третий халиф династии Альмохадов (1184-99).
 Абу Юсуф Якуб аль-Фасави — автор «Большой истории» и «Шейхства».

См. также 
 Юсуфзай, Малала — пакистанская правозащитница, выступающая за доступность образования для женщин во всём мире.
 Юсуфия — небольшой город в центральной части Ирака.
 Юсуф (канал)
 Юсуфи
 Юсуфов
 Иосиф (значения)
 Асиф